Agnostic Front — американская хардкор-панк-группа, образованная в Нью-Йорке в 1982 году.

История

1982—1992 
Группа была сформирована в 1982 году под первоначальным названием Zoo Crew. Отличительной чертой группы, особенно на раннем периоде, всегда являлась постоянная смена состава, иногда сменялись по нескольку музыкантов в год. Единственным неизменным участником является нью-йоркский гитарист и основатель коллектива Винни Стигма (), экс-участник группы Eliminators.

В 1983 году был записан дебютный EP United Blood. Вокалистом группы к этому времени стал Роджер Мирет (), ударником — Рей Барбери, гитаристом — Адам Муши.

В 1984 году выпущен альбом Victim In Pain. К тому времени на ударных был Дейв Джонс (чуть позднее его сменил Джим Колетти), бас-гитара — Роб Кабула. Альбом стал заметным явлением на местной хардкор-сцене. Agnostic Front стали часто давать концерты в знаменитом нью-йоркском клубе CBGB (помимо них в клубе выступали, например, The Cro-Mags, Murphy’s Law), где вокруг группы формируется своя команда фанов (саппортеров).

Альбом Cause For Alarm, вышедший в 1986 году, стал ближе к набирающему популярность трэш-металу, чем к традиционному хардкор-звучанию. Это не могло не вызвать недовольства среди фанатов хардкора, часть которых отвернулась от группы. Традицию ухода в трэш-метал продолжил и следующий альбом — Liberty And Justice For…. В том же году вокалист группы Роджер Мирет был арестован и обвинён в хранении наркотиков. Тем не менее, это не помешало группе отправиться в свой первый европейский тур (Мирета временно заменил Майкл Шост).

После выхода Мирета из заключения, при помощи членов Madball и Sick of It All был записан альбом One Voice. Но, в том же году группа распалась, напоследок выпустив сборник To Be Continued и концертник Last Warning. Последний концерт был дан в том же CBGB в декабре 1992 года.

1997 — наши дни 
В 1997 году Стигма и Мирет предприняли попытку реанимировать группу. За барабаны был приглашён Джимми Колетти, басистом вновь стал Роб Кабула. Группа заключила контракт с «Epitaph Records», и в 1998 году выпустила альбом Something’s Gotta Give (хотя, по замечанию Мирета, первоначальное название было Today, Tomorrow, Forever), где вернулась к классическому хардкор-звучанию.
В следующем альбоме группы, Riot, Riot, Upstart, приняли участие Билли Милано из M.O.D. и Ларс Фредриксен из Rancid. В 2002 году Мирет занялся сторонним проектом Roger Miret and the Disasters, звук которого был ближе к Oi! звучанию, в том же году группа снялась в фильме Мэттью Барни (Matthew Barney) Cremaster 3 (совместно с Murphy’s Law).
В 2004 году произошла смена лейбла на Nuclear Blast Records.
В 2008 году сингл «Victim in Pain» зазвучал в игре Grand Theft Auto 4 на внутренне-игровом радио «Liberty City Hardcore», на котором также можно было услышать родственные Agnostic Front группы — Cro-Mags, Bad Brains и Murphy’s Law.

Дискография

Альбомы 
 United Blood EP (1983) Last Warning Records
 Victim in Pain (1984) Rat Cage Records
 Cause for Alarm (1986) Relativity Records/Combat Records
 Liberty and Justice for… (1987) Relativity Records/Combat Records
 Live at CBGB (1989) Relativity Records
 One Voice (1992) Relativity Records/Roadrunner Records
 Last Warning (1993) Relativity Records/Roadrunner Records
 Raw Unleashed (1995) Grand Theft Audio
 Something’s Gotta Give (1998) Epitaph Records
 Puro Des Madre EP (1998) Hellcat Records
 Unity EP (1999) Flat Records split with Dropkick Murphys
 Riot, Riot, Upstart (1999) Epitaph Records
 Dead Yuppies (2001) Epitaph Records
 Working Class Heroes (2002) I Scream Records split with Discipline
 Another Voice (2004) Nuclear Blast Records
 The Best of Agnostic Front — To Be Continued (2005) Street Justice records
 Live at CBGB (2006) Nuclear Blast Records
 For My Family EP (2007)
 Warriors (2007)
 Victim In Pain (2009)
 My Life My Way (2011)
 The American Dream Died (2015) Nuclear Blast records
Get loud! (2019)

DVD/VHS 
 Live at CBGB’s DVD 2006
 CBGB’s Punk From the Bowery
 LIVE in N.Y.C. '91… (концерт вместе с Sick Of It All и Gorilla Biscuits)

Состав

Текущий состав 
 Винни Стигма (Vinnie Stigma) — гитара
 Крэйг Сильверман (Craig Silverman) — гитара
 Роджер Мирет (Roger Miret) — вокал
 Майк Галло (Mike Gallo) — бас
 Джимми Мо (Jimmy Mo) — ударные

Бывшие участники 
 Робби Крекус (Robbie Krekus) — ударные
 Джо «Фиш» Монтенаро (Joe «Fish» Montenaro) — ударные
 Луи Беатто (Louie Beatto) — ударные
 Рэй Биз (Ray Beez) — ударные
 Джим Колетти (Jim Colletti) — ударные
 Ленни Ди Склафани (Lenny Di Sclafani) — гитара
 Мэт Хендерсон (Matt Henderson) — гитара
 Дэйв Джонс (Dave Jones) — ударные
 Роб Кабула (Rob Kabula) — бас
 Алекс Кинон (Alex Kinon) — гитара
 Стив Мартин (Steve Martin) — гитара
 Гордон Анцис (Gordon Ancis) — гитара
 Диего (Diego) — бас
 Адам Моши (Adam Moochie) — бас
 Алан Петерс (Alan Peters) — бас
 Крейк Сетари (Craig Setari) — бас
 Уилл Шеплер (Will Shepler) — ударные
 Майкл Шост (Michael Shost) — вокал
 Джимми «Сумасшедший Русский» (Jimmy «The Mad Russian») — вокал
 Джон Ватсон (John Watson) — вокал

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 История группы

Хардкор-группы США
Панк-рок-группы США
Трэш-метал-группы США
Исполнители Roadrunner Records
Исполнители Epitaph Records
Исполнители Nuclear Blast
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Квинтеты